Colegio Champagnat puede identificarse a una de las siguientes instituciones educativas:

Colegio Champagnat (Buenos Aires), Argentina.
Colegio Champagnat (Bogotá), Colombia.
Colegio Champagnat (Villa Alemana), Chile.
Colegio Champagnat (Santa Tecla, La Libertad), El Salvador.
Colegio Champagnat (Lima, Perú), Perú.
Colegio Champagnat (Tacna, Perú) Perú.
Colegio Champagnat (Caracas, Venezuela) Venezuela.